Население Великоустюгского района составляет 20,3 тыс. человек. В состав района входят 3 городских и 19 сельских поселений.

Сельские поселения совпадают по составу с бывшими одноимёнными сельсоветами за исключением 6 деревень, перешедших из Красавинского сельсовета в городское поселение Красавино.

Ниже приведён список всех населённых пунктов района с указанием кодов ОКАТО и почтовых индексов. Жирным шрифтом выделены центры поселений. Также перечислены все почтовые отделения в соответствующих населённых пунктах.

город Великий Устюг 
Почтовые отделения 162390, 162391, 162393, 162394, 162396
 19 410 000 000 город Великий Устюг
 19 214 884 038 / 162393 деревня Слободка

городское поселение «Красавино»

посёлок Кузино 
 19 410 560 000 п. г. т. Кузино п/о 162345

Верхневарженское сельское поселение 
Почтовый индекс 162374 (деревня Мякинницино).

Верхнешарденгское сельское поселение 
Почтовый индекс 162374 (деревня Горбачёво).

Красавинское сельское поселение 
Почтовый индекс 162342 (село Васильевское).

Ломоватское сельское поселение 
Почтовый индекс 162365 (посёлок Ломоватка).

Марденгское сельское поселение 
почтовое индекс 162358 (деревня Благовещение).

Нижнеерогодское сельское поселение 
Почтовый индекс 162353 (деревня Лодейка).

Нижнешарденгское сельское поселение 
Почтовый индекс 162362 (деревня Пеганово).

Опокское сельское поселение 
Почтовый индекс 162355 (посёлок Полдарса).

Орловское сельское поселение 
Почтовый индекс 162372 (деревня Чернево), 162376 (деревня Томашево).

Парфёновское сельское поселение 
Почтовый индекс 162381 (деревня Карасово, деревня Смолинская Выставка), 162390(деревня Смолинская Выставка).

Покровское сельское поселение 
Почтовый индекс 162382 (деревня Новосёлово), 162383 (село Ильинское), 162384 (село Палема), 162385 (деревня Первомайское).

Самотовинское сельское поселение 
Почтовый индекс 162350 (посёлок Новатор), 162352 (деревня Красавино).

Стреленское сельское поселение 
Почтовый индекс 162354 (Верхнее Анисимово).

Сусоловское сельское поселение 
Почтовый индекс 162351 (посёлок Северный), 162380 (посёлок Сусоловка).

Теплогорское сельское поселение 
Почтовый индекс 162375 (деревня Теплогорье), 162376 (деревня Бараново).

Трегубовское сельское поселение 
Почтовый индекс 162360 (деревня Морозовица), 162361 (деревня Щёкино). Почтовый индекс 162396 (деревни Заозёрье, Ивашево, Каликино) (нет п/о).

Усть-Алексеевское сельское поселение 
 19 214 876 002 / 162370 деревня Аксеновский Починок
 19 214 876 003 / 162373 деревня Антоново
 19 214 876 004 / 162370 деревня Артемовка
 19 214 876 005 / 162370 деревня Архангельская Мельница
 19 214 876 006 / 162370 деревня Белозерово
 19 214 876 007 / 162373 деревня Биричево
 19 214 876 008 / 162370 деревня Большой Двор
 19 214 876 009 / 162370 деревня Бурлево
 19 214 876 010 / 162370 деревня Варгалово
 19 214 876 011 / 162373 деревня Воронино
 19 214 876 012 / 162370 деревня Гаврино
 19 214 876 013 / 162370 деревня Гольцово
 19 214 876 014 / 162370 деревня Горбищево
 19 214 876 015 / 162370 деревня Дресвище
 19 214 876 016 / 162370 деревня Заозерица
 19 214 876 017 / 162373 деревня Ивернево
 19 214 876 018 / 162373 деревня Кочурино
 19 214 876 019 / 162370 деревня Малинники
 19 214 876 021 / 162370 деревня Ольховка
 19 214 876 022 / 162370 деревня Опалево
 19 214 876 024 / 162373 деревня Пожарово п/о 162373
 19 214 876 025 / 162373 деревня Селиваново
 19 214 876 026 / 162373 деревня Скороходово
 19 214 876 027 / 162370 деревня Слудка
 19 214 876 028 / 162370 деревня Телячье
 19 214 876 031 / 162370 деревня Ульяница
 19 214 876 001 / 162370 село Усть-Алексеево п/о 162370
 19 214 876 032 / 162373 деревня Юшково

Шемогодское сельское поселение 
 19 214 880 001 / 162386 деревня Аристово п/о 162386
 19 214 880 002 / 162386 деревня Балагурово
 19 214 880 003 / 162345 деревня Бахарево
 19 214 880 004 / 162386 деревня Бернятино
 19 214 880 005 / 162386 деревня Большие Крутцы
 19 214 880 007 / 162386 деревня Большие Слободы
 19 214 880 008 / 162386 деревня Вепрево
 19 214 880 009 / 162345 деревня Верхнее Бородкино
 19 214 880 010 / 162386 деревня Верхнее Панкратово
 19 214 880 011 / 162386 деревня Горлово
 19 214 880 012 / 162386 деревня Едново
 19 214 880 014 / 162386 деревня Климлево
 19 214 880 015 / 162386 деревня Козлово
 19 214 880 016 / 162345 деревня Копылово
 19 214 880 017 / 162386 деревня Кузнецово
 19 214 880 018 / 162386 деревня Лучнево
 19 214 880 020 / 162386 деревня Нижнее Панкратово
 19 214 880 021 / 162386 деревня Павшино
 19 214 880 022 / 162386 деревня Пенье
 19 214 880 025 / 162386 деревня Погорелово
 19 214 880 023 / 162386 деревня Подберезье
 19 214 880 024 / 162345 деревня Подворские
 19 214 880 026 / 162386 деревня Поповское
 19 214 880 027 / 162345 деревня Рукавишниково
 19 214 880 030 / 162386 деревня Угол
 19 214 880 031 / 162386 деревня Федоровское
 19 214 880 033 / 162345 деревня Чернаково
 19 214 880 032 / 162345 деревня Черная

Юдинское сельское поселение 
 19 214 884 002 / 162394 деревня Аксеново
 19 214 884 003 / 162359 деревня Афурино
 19 214 884 004 / 162343 деревня Бобровниково п/о 162343
 19 214 884 005 / 162359 деревня Будрино п/о 162359
 19 214 884 006 / 162394 деревня Галкино
 19 214 884 007 / 162394 деревня Глядково
 19 214 884 008 / 162359 деревня Горка
 19 214 884 009 / 162343 деревня Демьяново
 19 214 884 010 / 162394 деревня Дудино
 19 214 884 011 / 162359 деревня Езекиево
 19 214 884 012 / 162394 деревня Журавлево
 19 214 884 013 / 162343 деревня Запань Бобровниково
 19 214 884 014 / 162343 деревня Заямжа
 19 214 884 016 / 162393 деревня Золотавцево
 19 214 884 017 / 162394 деревня Ильинская
 19 214 884 018 / 162394 деревня Калашово
 19 214 884 026 / 162394 деревня Княгинино или Княгино
 19 214 884 019 / 162343 деревня Колпаково
 19 214 884 020 / 162394 деревня Коншево
 19 214 884 021 / 162394 деревня Коробейниково
 19 214 884 022 / 162394 деревня Коробово
 19 214 884 023 / 162394 деревня Кузнецово
 19 214 884 024 / 162359 деревня Кульнево
 19 214 884 025 / 162343 деревня Куприяново
 19 214 884 027 / 162346 деревня Никулино
 19 214 884 028 / 162343 деревня Нокшино
 19 214 884 029 / 162394 деревня Одуево
 19 214 884 030 / 162394 деревня Олбово
 19 214 884 031 / 162394 деревня Пазухи
 19 214 884 032 / 162343 деревня Пайкино
 19 214 884 033 / 162394 деревня Петровская
 19 214 884 034 / 162394 деревня Репино
 19 214 884 035 / 162394 деревня Рогозинино
 19 214 884 036 / 162359 деревня Савино
 19 214 884 037 / 162394 деревня Сереброво
 19 214 884 039 / 162394 деревня Соколово
 19 214 884 040 / 162394 деревня Сотниково
 19 214 884 041 / 162346 посёлок Стрига п/о 162346
 19 214 884 042 / 162394 деревня Сулинская
 19 214 884 043 / 162343 деревня Уржумово
 19 214 884 044 / 162394 деревня Федоровская
 19 214 884 045 / 162359 деревня Холм
 19 214 884 046 / 162393 деревня Хорхорино
 19 214 884 047 / 162346 деревня Шатрово
 19 214 884 048 / 162394 посёлок Энергетик
 19 214 884 001 / 162394 деревня Юдино

Источники 
 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
 Закон Вологодской области от 6 декабря 2004 г. N 1109-ОЗ «Об установлении границ Великоустюгского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» (с изменениями от 2 февраля 2005 г., 2 июля 2008 г., 13 апреля 2009 г.)
 Закон Вологодской области от 13 апреля 2009 г. N 2004-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Великоустюгского муниципального района Вологодской области»
 Список почтовых отделений на сайте Почты России.
 Почтовые индексы Великоустюгского района
 Почтовые индексы Великого Устюга

Великоустюгский район